Le nom de Stefan Persson peut concerner :
 Stefan Persson (né en 1947), un homme d'affaires suédois.
 Stefan Persson (né en 1954), un joueur suédois de hockey sur glace.